Буяновский — многозначный термин.

Фамилия 
Известные носители:

 Буяновский, Виталий Михайлович (1928—1993) — российский валторнист, композитор и педагог.
 Буяновский, Михаил Николаевич (1891—1966) — российский валторнист и педагог.
 Буяновский, Николай Демьянович (1880—1935) — российский банкир и политический деятель.
 Буяновский, Сергей Николаевич (1894–1956) — российский контрабасист и педагог

Улицы 
 Буяновский переулок — улица в Томске, названная по фамилии Буянов, которую носил один из местных жителей на рубеже XIX—XX веков.

Примечания